

Cinema 
 The Pioneers –  film del 1916 diretto da Franklyn Barrett
 The Pioneers –  film del 1926 diretto da Raymond Longford

Letteratura 
 I pionieri (The Pioneers) – romanzo di James Fenimore Cooper del 1823

Musica 
 The Pioneers – gruppo musicale giamaicano
 The Pioneers – album di MC Eiht e Spice 1 del 2004